Фундаментальна матриця (лінійні диференціальні рівняння) — матрична функція, стовпці якої є лінійно незалежними розв'язками системи однорідних звичайних диференціальних рівнянь.
 Фундаментальна матриця (комп'ютерний зір) — матриця 3×3, яка пов'язує відповідні точки у стереозображеннях.